Фёдор Лясс:
 Лясс, Фёдор Миронович (1925—2016) — советский врач-клиницист, радиолог, доктор медицинских наук.
 Лясс, Фёдор Владимирович (род. 1979) — российский кинооператор.